Тринадцатигранник - это многогранник с 13 гранями. Существует множество топологически различных форм тринадцатигранника, например, двенадцатиугольная пирамида и одиннадцатиугольная призма.

Выпуклый тринадцатигранник 
Всего существуют  топологически различных «выпуклых» тринадцатигранников, не считая зеркальных отображений. (Два многогранника «топологически различны», если у них принципиально разное взаимное расположение граней и вершин, то есть невозможно преобразовать один в другой простым изменением длины ребер или углов между ребрами или гранями). Все тринадцатигранники имеют по крайней мере 9 вершин.

Примером тринадцатигранника является скрученно удлинённая четырёхугольная пирамида.

Ссылки на литературу

Внешние ссылки 
 Самодвойственные тринадцатигранники
 What Are Polyhedra?, with Greek Numerical Prefixes

Многогранники